Todd Perry (ur. 1976) – australijski tenisista 
 Todd Perry (ur. 1986) – kanadyjski hokeista